a priori (lateinisch a/ab ‚von … her‘ und lateinisch prior ‚der vordere, frühere, erste [von zweien], folgende‘) bezeichnet:
 a priori, in der Philosophie eine erkenntnistheoretische Eigenschaft an Urteilen, die ohne Basis der Erfahrung (Empirie) gefällt werden können
 einen Umweltzustand in der bayesschen Statistik, siehe A-priori-Wahrscheinlichkeit und A-priori-Verteilung
 einen Algorithmus beim Data-Mining, siehe Apriori-Algorithmus
 A-priori-Sprache, konstruierte Sprache, die von Grund auf neu erfunden wird, siehe apriorische Sprache

Siehe auch:
 Apriorismus
 a posteriori (Gegensatz)